SNG est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 en audiovisuel, un SNG est un car qui dispose d'un équipement électronique de pointe permettant de diffuser des vidéos issues de reportages via satellite quel que soit son emplacement géographique ;
 en aéronautique, SNG est l'identifiant OACI de la compagnie aérienne Air Sénégal International ;
 est un sigle désignant la Société nautique de Genève ;
 est un sigle désignant le Syndicat national des graphistes défunt en 2001 et remplacé depuis par l'alliance française des designers (AFD) ;
 est un sigle pouvant désigner Star Trek : La Nouvelle Génération ;
 en médecine, une sonde naso-gastrique ou sondage naso-gastrique ;
 Substitute natural gas ou synthetic natural gas : gaz produit à partir de carburants fossiles (lignite, par exemple) ou de bio-carburants ;
 au poker, un SNG ou Sit and Go est un sigle désignant un type de tournoi qui commence quand le nombre de joueurs défini à l'avance est atteint. Différent des tournois ou MTT (Multi Tables Tournaments) qui commencent à une heure précise.
 dans le jeu vidéo Sea Of Thieves, SNG est le nom d'un clan de joueurs signifiant " Sea Of Thieves Next Gen" 
Homonymie